Longobardi ima više značenja:
 Longobardi (Kozenca)
 Longobardi (Vibo Valencija)

Vidi još
 Langobardi, zapadnogermansko pleme